Con il termine volatilità, in relazione al contesto, ci si riferisce a:
in economia, la volatilità è una misura della correlazione tra la variazione del rendimento di un titolo rispetto al mercato di riferimento
in chimica, la volatilità di una sostanza solida o liquida indica la tendenza di questa ad evolvere spontaneamente verso uno stato fisico aeriforme in determinate condizioni di pressione e temperatura
in geochimica, la volatilità di un elemento è legata alle caratteristiche dei minerali che esso forma.
in informatica, la volatilità corrisponde alla necessità di alcune memorie di essere connesse ad un'alimentazione per mantenere i dati al loro interno.

Altri progetti